Time After Time (jazzstandard), een jazzstandard uit 1947
 Time After Time (Cyndi Lauper), een nummer van Cyndi Lauper 
 Time After Time (Ozzy Osbourne), een nummer van Ozzy Osbourne
 Time After Time (1979), een sciencefictionfilm van Nicholas Meyer met Malcolm McDowell en David Warner
 Time After Time (2011), een televisiefilm van Gary Harvey met Richard Thomas
 Time After Time (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017